The Fan (1949), film uit 1949
 The Fan (1981), film uit 1981
 The Fan (1996), film uit 1996